Cittanova (Calabrië), een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria (regio Calabrië)
Cittanova (Venetië), een plaats in de Italiaanse gemeente San Donà di Piave